Массак (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Массак (Од) — коммуна во Франции, в департаменте Од.
 Массак (Тарн) — коммуна во Франции, в департаменте Тарн.